Juan Escutia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juan Escutia, Nayarit, Compostela, 
 Juan Escutia (södra Mocorito kommun), 
 Juan Escutia (centrala Mocorito kommun), 
 Juan Escutia, Tabasco, Cárdenas, 
 Juan Escutia, Oaxaca, Tlaxiaco, 
 Juan Escutia, Sonora, Huatabampo, 
 Juan Escutia, Chiapas, Mapastepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar